

Топоніми 
Ґеро — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.

Персоналії 
 Ґеро — поширене ім'я в середньовічній Європі.
 Геро I Залізний — маркграф Східної Саксонської марки.
 Геро (жриця)— жриця Афродіти, в яку закохався Леандр.